El Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCH II) es una escuela de educación superior ubicada en la ciudad de Chihuahua, México, que pertenece al Tecnológico Nacional de México (TecNM). Fue fundada el 14 de septiembre de 1987, y sus primeras clases se llevaron a cabo en un edificio ubicado en la J. Eligio Muñoz y 21a, colonia Santo Niño; posteriormente se trasladó a la colonia Gloria, ya que no se contaba con un campus dedicado, fue hasta años más tarde cuando la escuela se mudó a su actual ubicación, en la Avenida de las Industrias y Avenida Homero.

Oferta académica 

Actualmente, las licenciaturas que se ofrecen en el tecnológico son:

 Arquitectura
 Licenciatura en Administración
 Ingeniería Informática
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería en Diseño Industrial
 Ingeniería en Gestión Empresarial
 Ingeniería en Sistemas Computacionales

También se cuenta con los siguientes programas de posgrado:
 Maestría en Ingeniería Industrial
 Maestría en Sistemas Computacionales
 Maestría en Arquitectura
 Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Himno

Directores 
Los directores de la institución han sido:
 1987 - 1990 Ing. José Elio De Anda Meza
 1990 - 1990 Ing. Abel Trejo González
 1990 - 1993 Ing. Manuel Gallardo Rodríguez
 1993 - 1999 Ing. Luis Guillermo Floriano Gavaldón
 1999 - 1999 Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco
 1999 - 2004 Ing. Horacio Núñez Martínez
 2004 - 2005 Ing. Martha Pando Carrasco
 2005 - 2012 Lic. José Carlos Díaz García
 2012 - 2018 M.A.P. Gabriel Salazar Hernández
 2018 - 2019 Dr. Ulises Martínez Contreras
2019 - 2022 Dra. Luisa Yolanda Quiñones Montenegro
2022 - Actual Mtra. Susana Josefina Escárcega Castellanos

Sociedades académicas 

 Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos
 Capítulo Estudiantil de Ingeniería en Gestión Empresarial
 Comité Estudiantil de Arquitectura
 Comité Participativo de Salud Escolar
 Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de Chihuahua II
 Capítulo Estudiantil de Ingeniería en Sistemas e Informática

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial del Tecnológico Nacional de México

Página oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua II

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Chihuahua II
Universidades del estado de Chihuahua
Cultura de la Ciudad de Chihuahua
Instituciones educativas establecidas en 1987
México en 1987